Le prix d'excellence pour l'avancement de la nutrition est remis annuellement par l'Institut Danone.

Lauréats
1998 - Bruce MacDonald
1999 - Diététistes du Canada
2000 - David Jenkins
2001 - Louise Lambert-Lagacé
2002 - Claude Roy
2003 - Eugenio Rasio
2004 - George Beaton
2005 - Diane Finegood
2006 - Bruce Holub
2007 - Stephanie Atkinson
2010 - Stanley Zlotkin

Lien externe 

 Site officiel

Excellence
Excellence